«Тайна игрушек» — мультипликационный фильм для детей режиссёра Розалии Зельмы о дружеской верности. Вышел в  году на творческом объединении «Экран».

Сюжет 
Мультфильм рассказывает про маленькую девочку, которая перестала играть со своими старыми игрушками, а они стали из-за этого обижаться на неё.

Однажды девочка легла спать, а игрушки стали делиться своими впечатлениями об их хозяйке.
Проснувшись, девочка пообещала любить старые игрушки даже больше новых.

Создатели 
 Автор сценария: Людмила Улицкая
 Автор текста: Валентин Берестов
 Режиссёр: Розалия Зельма
 Художник-постановщик: Татьяна Абалакина
 Оператор: Игорь Шкамарда
 Композитор: Сергей Томин
 Звукооператор: Олег Соломонов
 Роли озвучивала: Мария Виноградова
 Художники-мультипликаторы: Михаил Першин, Алла Юрковская, Андрей Свислоцкий, Дмитрий Наумов, Евгений Делюсин
 Художники: Н. Кудрявцева, А. Распопов, Галина Черникова, Л. Хорошкова, Ирина Черенкова
 Монтажёр: Любовь Георгиева
 Редактор: Алиса Феодориди
 Директор: Лидия Варенцова

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1987 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Рисованные мультфильмы СССР 1987 года